Грас (Кот-д'Армор), Грас, Ґрас (фр. Grâces) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор.
 Грас-Юзель, Грас-Юзе́ль, Ґрас-Юзель (фр. Grâce-Uzel) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор.

Див. також 
 Грасс (значення)